Messier 32 (M32), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M32 (Groot-Brittannië)
Een voormalige verkeersweg:
M-32 (Rusland)